Triblidiaceae är en familj av svampar. Triblidiaceae ingår i ordningen Triblidiales, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triblidiaceae